Рись звичайна — ссавець з роду рись (Lynx), що відноситься до ряду хижих (Carnivora) родини котових ().
 Рись звичайна — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 Рись звичайна — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.